Calera y Chozas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calera y Chozas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Calera y Chozas (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar